

Musica
No Time – singolo dei The Guess Who del 1969
No Time – singolo di Lil' Kim del 1996
No Time – singolo di Just Jack del 2007
No Time – singolo delle Serebro del 2010